HPCL steht für:
 Hindustan Petroleum, ein indisches Unternehmen
 Hermann-Paul-Centrum für Linguistik, eine wissenschaftliche Einrichtung der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Abkürzung